

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Gostkowice – osada w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Gostkowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec

Zobacz też 
 Gostkowo, Gostków, Nowy Gostków, Stary Gostków